Красный Лес — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Красный Лес — посёлок в Бобруйском районе Могилёвской области.
 Красный Лес — деревня в Кличевском районе Могилёвской области.

Россия 
 Красный Лес — посёлок в Красноармейском районе Краснодарского края.